Miejscowości w USA:
 Ashtabula – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
Gminy w USA:
 Ashtabula (ang. Ashtabula Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Ashtabula (ang. Ashtabula Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ashtabula (ang. Ashtabula County) – w stanie Ohio